Битва на Стерлингском мосту — сражение первой войны за независимость Шотландии, произошедшее близ Стерлингского моста через реку Форт. Дата — 11 сентября 1297 года. Командующие — Уильям Уоллес и сэр Эндрю Морей со стороны шотландцев, а со стороны англичан — Джон де Варенн граф Суррей. Битва завершилась победой шотландцев. Уоллес, обладавший только пехотой, уступавшей в численности войску англичан, занял позицию на холме напротив узкого моста через реку. Мост был настолько узок, что несколько человек были не в состоянии ехать по нему рядом, поэтому переправа англичан проходила медленно. Сначала была перестрелка шотландских и англо-валлийских стрелков. Затем, построившись в фаланги, ощетинившись четырёхметровыми пиками, короткими мечами, дождавшись переправы авангарда, войска Уильяма Уоллеса атаковали небольшой контингент переправившихся англичан. Видя бойню части своего войска, граф Суррей попытался ускорить переправу, в результате мост рухнул и часть рыцарей утонула, остальная часть была уничтожена войском шотландцев, кроме небольшой части, бежавшей с поля боя.

Литература 
 Barrow, G. W. S., Robert Bruce and the Community of the Realm of Scotland, 1976.
 Brown, C., «William Wallace» 2005.
 Ferguson, J., William Wallace: Guardian of Scotland., 1948.
 «The Chronicle of Lanercost 1272—1346», ed. H. Maxwell, 1913.
 Nicholson, R., Scotland-the Later Middle Ages, 1974.
 Prestwich, M., The Three Edwards: War and State in England, 1272—1277, 1980.
 Traquair, P., Freedom’s Sword

См. также 
 Монумент Уоллеса

Ссылки 
 Шотландия : Стерлинг и монумент Уоллис

Сражения по алфавиту
Сражения Англии
Сражения Шотландии
Сражения 1297 года
События 11 сентября
Сентябрь 1297 года